HMS Warrior può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Warrior (1781) – brigantino
HMS Warrior (1860) – incrociatore
HMS Warrior (1905) – incrociatore corazzato della Classe Duke of Edinburgh
HMS Warrior (R31) – portaerei della Classe Colossus